Crisinidae är en familj av mossdjur. Crisinidae ingår i ordningen Cyclostomatida, klassen Stenolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Crisinidae finns 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Crisinidae